Quint Servili Ahala, cònsol el , el  i el .
 Quint Servili Cepió, diversos personatges.
 Quint Servili Estructe Prisc, cònsol el  i el .
 Quint Servili Fidenat, diversos personatges.
 Quint Servili Prisc Estructe, diversos personatges.